Koala, mammifero marsupiale
 Koala, soprannome di un elicottero
 Koala, gioco di carte
 Koala, singolo di Oliver Heldens del 2014